Lisa Pfretzschner (Lipcse, 1994. július 25. –) német női labdarúgó, a Leipzig-Süd játékosa.

Pályafutása 
Az 1. FC Lokomotive Leipzig csapatában nevelkedett, majd itt lett profi játékos. 2011. november 13-án mutatkozott be az élvonalban az SC 07 Bad Neuenahr csapata ellen. A Lokomotive megszűnése után csatlakozott a FFV Leipzig csapatához, majd innen igazolt 2016-ban az RB Leipzighez. A 2017–2018-as szezonban 18 bajnoki mérkőzésen szerzett 6 gólt. 2018 nyarán aláírt az Eintracht Frankfurt klubjához. Következő években megfordult az RB Leipzig II és a Leipzig-Süd csapatiban.

Statisztika 
2022. október 2-i állapotnak megfelelően.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
Lisa Pfretzschner adatlapja a Kicker oldalán 
Lisa Pfretzschner adatlapja a DFB oldalán 
Lisa Pfretzschner adatlapja a Soccerdonna oldalán 

1994-ben született személyek
Német női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az RB Leipzig női labdarúgói
Az Eintracht Frankfurt női labdarúgói
Élő személyek